Horseshoe Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Horseshoe Island (ö i Antarktis),

Australien 

 Horseshoe Island (ö i Australien), Queensland,

Bermuda 

 Horseshoe Island (ö i Bermuda), St. George's, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Bermudaförgreningar